Параскева ( [paraskeˈvi], буквално Подготовка – обозначение за петък като ден на подготовка за деня на седмичната молитва) е гръцкоезичното име на светици с оригинално име Параскева и преведено име – Петка (на български и сръбски), Пятница (на руски и украински), Винери (на румънски), Премте (на албански) или др.под.

Светици 
Сред най-известните светици с това име са:
 Параскева Самар(ит)ян(с)ка, I век, мъченица от Самария, празник 20 март
 Параскева Римлянка/Римска, II век, мъченица от Рим, празник 26 юли
 Параскева Иконийска/Самарджийска, III век, мъченица от Икония, празник 28 октомври
 Параскева Епиватска/Балканска, XI век, източноправославна преподобна от Епиват, празник 14 октомври
 Параскева Топловска, XX век, източноправославна преподобна (РПЦ) от Русия, празник 20 ноември

Тленните останки на Параскева Епиватска са съхранявани в няколко селища в разни страни на Балканите, където е особено тачена. Наричана е по свързани с нея топоними, с преводни (напр. Петка) и със съставни имена като Параскева/Петка Българска (Търновска) / Сръбска (Белградска) / Молдовска (Яшка) / Млада / Нова или Майка Параскева, Петка Параскева (Параскева Петка).

Обекти 
 Църкви
Често храмове, посветени на св. Параскева Епиватска, са известни с оригиналното име Параскева и/или преведено име (напр. Петка Параскева или Параскева Петка). Някои източноправослвани храмове, посветени на нея:
 „Света Параскева“ – църква в с. Лозно, област Кюстендил;
 „Света Параскева“ – средновековна църква в Несебър;
 „Света Параскева“ – църква в София;
 „Света Параскева“ – църква в с. Тухол (Певкос), Гърция;
 „Света Параскева“ – дървена църква в с. Радруж (Подкарпатско войводство), Полша;
 „Света Параскева“ – дървена църква в с. Квятон (Малополско войводство), Полша.

 Други
 „Света Параскева“ () – ветроходен линеен кораб на Императорския черноморски флот на Русия със 74 оръдия, построен в Херсон, пуснат на вода през 1800 г. и изведен от строя през 1809 г.
 „Света Параскева“ – академичен хор при Националната художествена академия, София

Източници